Міста Стародавнього Єгипту — перелік відомих міст та фортець Стародавнього Єгипту, що існували з часів Раннього царства до Римського періоду. Натепер від переважної більшості з них залишилися руїни.

Нижній Єгипет

Верхній Єгипет

Куш

Див. також 
 Місто у Стародавньому Єгипті

Джерела 
 http://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/geo/index.html 

Міста Стародавнього Єгипту